Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 38:

 38 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego – JW. 2595 Węgorzewo